Билек — фамилия. Известные носители:

 Билек, Александер (1941—2017) — чехословацкий спортивный ходок.
 Билек, Ахмет (1932—1971) — турецкий борец.
 Билек, Иржи (род. 1983) — чешский футболист.
 Билек, Иштван (1932—2010) — венгерский шахматист.
 Билек, Михал (род. 1965) — чешский футболист, тренер.
 Билек, Надежда Романовна (более известна под фамилией Бочарова; 1928—2003) — колхозница, звеньевая Артёмовского свеклосовхоза Чутовского района Полтавской области, Герой Социалистического Труда.
 Билек, Памела (род. 1968) — американская гимнастка.
 Билек, Франтишек (1872—1941) — чешский скульптор и график.
 Билек, Якуб (1516—1581) — чешский писатель XVI века.